Клод Эрл Рэйнер (, 11 августа 1920, Сазерленд, Саскачеван, Канада – 5 октября 2002) – бывший канадский хоккеист, вратарь. Провёл 10 сезонов в Национальной хоккейной лиге, выступал за команды «Нью-Йорк Американс» и «Нью-Йорк Рейнджерс».

Игровая карьера 
Чак Рэйнер родился в Сазерленде (Саскачеван), где и начал свою хоккейную карьеру в местной юниорской хоккейной лиге в команде «Саскатун Уэслис». В 1940 году он подписал свой первый профессиональный контракт с клубом «Нью-Йорк Американс», но большую часть сезона провёл в фарм-клубе «Американс» команде «Спрингфилд Индианс», выступавшей в  Американской хоккейной лиге.

В 1942 году Рэйнер был призван на службу в Королевский военно-морской флот Канады. После окончания Второй мировой войны он вернулся в хоккей и в качестве свободного агента подписал контракт с клубом «Нью-Йорк Рейнджерс», где в 1950 году стал обладателем «Харт Трофи», как самый ценный игрок регулярного чемпионата НХЛ.

В 1953 году он уступил место основного вратаря «Рейнджерс» Лорну Уорсли и вынужден был перейти в команду Западной хоккейной лиги «Саскатун Квакерс». Через 2 года, проведённых в младших хоккейных лигах, он завершил свою карьеру.

В 1973 году Чак Рэйнер введён в Зал хоккейной славы в Торонто.

Награды и достижения 
 Обладатель Харт Трофи: 1950
 Участник матчей всех звёзд НХЛ (3): 1949, 1950, 1951
 Член Зала хоккейной славы в Торонто: 1973

Клубная карьера 
<p style="font-size: 90%;">Легенда:   И = Игры, В = Выигрыши, П = Поражения, Н = Ничьи, С = Игры на ноль, ПС = Пропущено в среднем за игру

Ссылки 
 Статистика Чака Рэйнера на The Internet Hockey Database
 Биография Чака Рэйнера на Legends of Hockey
 Профиль Чака Рэйнера на NHL.com RU

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Спрингфилд Индианс»
Игроки «Нью-Йорк Американс»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Обладатели Харт Трофи
Хоккейные вратари
Зал славы хоккея с шайбой
Участники матчей всех звёзд НХЛ